Bitwa o Mariupol (1919)
 Bitwa o Mariupol (2014)
 Bitwa o Mariupol (2022)